Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Salvador Navarro e Gabriel Trujillo Soler che hanno battuto in finale Vadim Kucenko e Oleg Ogorodov 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Aleksandar Kitinov /  Johan Landsberg (quarti di finale)
 Daniel Orsanic /  Martín Rodríguez (primo turno)

 Jordan Kerr /  Todd Perry (quarti di finale)
 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2002